Радовка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Радовка — село в Аккольском районе Акмолинской области.
 Радовка — исчезнувшее село в Уланском районе Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Радовка — село в Абдулинском районе Оренбургской области.
 Радовка — посёлок в Матвеевском районе Оренбургской области.
 Радовка — село в Переволоцком районе Оренбургской области.

Украина 
 Радовка — село в Калиновском районе Винницкой области.
 Радовка — село в Коростышевском районе Житомирской области.